Numele Purcell se poate referi la:
 Henry Purcell (1659-1695), compozitor englez
 Edward Mills Purcell (1912-1997), fizician american
 Dominic Purcell (n. 1970), actor american